Kirrane ist der Familienname folgender Personen:

 Danny Kirrane, britischer Schauspieler
 Jack Kirrane (1928–2016), US-amerikanischer Eishockeyspieler